Van Helden peut faire référence à : 
 Adrien Van Helden (1746- après 1811), général hollandais.
 Albert Van Helden (né en 1940), historien des sciences américain
 Armand van Helden (né en 1970), DJ et compositeur américain de musique house.
 Hans van Helden (né en 1948), patineur de vitesse franco-néerlandais.
 Marie-France van Helden (née Vivès en 1959), patineuse de vitesse française.